Rösmühle ist der Name folgender Orte:

 Rösmühle (Herrieden), Wohnplatz der Stadt Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern
 Roesmühle (Leinburg), Wüstung auf dem Gemeindegebiet von Leinburg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern

Siehe auch:
 Rossmühle